Деригла́зов — русская фамилия. Известные носители:
 Дериглазов, Анатолий Фёдорович (1946—2012) — российский строитель, генеральный директор «Курского завода КПД».
 Дериглазов, Артём Игоревич (род. 1989) — украинский публицист, писатель, поэт.
 Дериглазов, Виталий Васильевич (род. 1984) — российский самбист.
 Дериглазов, Илья Олегович (род. 2004) — российский шашист.

 Дериглазова, Инна Васильевна (род. 1990) — российская фехтовальщица.